Seres Lajos (1973) sakknagymester
Seres Lajos bábszínész
Seres Lajos színész, szinkronszínész